Le liman de Kurchanskiy, en russe , , est un liman de Russie situé en bordure de la mer d'Azov au nord-ouest. Il se trouve dans la péninsule de Taman, entouré d'autres limans, Akhtanizovskiy, Kiziltashskiy, Starotitarovskiy, Tsokur, Vityazevskiy, ainsi que la baie de Taman. Les villes de Kurchanskaya et de Temriouk se trouvent sur son rivage.

Kurchanskiy
Kurchanskiy
Kraï de Krasnodar